Namszan (Csagang), Csagang, Észak-Korea
 Namszan (Cshungdzsu), Észak-Cshungcshong, Dél-Korea
 Namszan (Kjongdzsu), Észak-Kjongszang, Dél-Korea
 Namszan (Hedzsu), Dél-Hvanghe, Észak-Korea
 Namszan (Szangdzu), Észak-Kjongszang, Dél-Korea
 Namszan (Szöul), Szöul, Dél-Korea
 Namszan (Unjul), Dél-Hvanghe, Észak-Korea